Летние Паралимпийские игры 1980 () — шестые Паралимпийские игры. Проходили в Арнеме, Нидерланды с 21 июня по 5 июля 1980 года. На соревнования приехало 1973 спортсмена, которые соревновались в 12 видах спорта и разыграли 489 комплектов наград. Официально они назывались «Olympics for the disabled».

Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве (СССР), но проводить Паралимпийские игры СССР отказался, ссылаясь на отсутствие в стране спортсменов-инвалидов. В историю вошла фраза «В СССР инвалидов нет», сказанная представителем СССР на пресс-конференции, по версии Валерия Фефёлова.  Впервые сборная СССР приняла участие в Паралимпийских зимних играх в 1984 году в Инсбруке, Австрия. В Паралимпийских летних играх советские паралимпийцы дебютировали в 1988 году в Сеуле.

Итоговый медальный зачёт

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1980
 Дефлимпийские игры

Примечания 

1980 год в спорте